Coleby (North Kesteven) – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Coleby (North Lincolnshire) – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)